Бенфика () может означать:


Топонимы

Бразилия 
  — район Беневидеса
  — пригород Рио-де-Жанейро
  — район Ресифи
  — район Форталезы
  — район Жуиз-де-Форы

Португалия 
 Бенфика — район Лиссабона
 Сан-Домингуш-де-Бенфика — район Лиссабона
 Бенфика-ду-Рибатежу — район Сантарена

Другие государства 
  — район Бенгуэлы
  — район Луанды

Спортивные клубы 
 Бенфика — футбольный клуб из Лиссабона
Бенфика (спортивное общество)
  — футбольный клуб из Лондона
 Бенфика — футбольный клуб из Луанды
  — футбольный клуб из Лубанго
  — футбольный клуб из Бравы
  — футбольный клуб из Санта Круза
 Бенфика — футбольный клуб из Андорры-ла-Вельи
 Бенфика — футбольный клуб из Хамма (Люксембург)
 Бенфика — футбольный клуб из Макао
  — футбольный клуб из Бейры
  — футбольный клуб из Келимане
  — футбольный клуб из Цумеба
  — футбольный клуб из Абрантиша
  — футбольный клуб из Визеу
  — футбольный клуб из Каштелу-Бранку
  — баскетбольный клуб из Лиссабона
  — футбольный клуб из Фару
Бенфика — футзальный клуб из Лиссабона

Другое 
  — телевизионный канал